La immigració belga a Veneçuela és el moviment migratori provinent de Bèlgica a Veneçuela.

Durant la segona meitat del segle XIX, molts holandesos i flamencs (belgues) van fugir i establir-se a Veneçuela per nombrosos motius, entre els quals la pobresa, les guerres i la fam. Agustín Codazzi va inspeccionar diversos camps situats a l'estat veneçolà d'Aragua, propietat de la família Tovar, que s'havia ofert a donar-los per a establir-hi un assentament d'immigrants alemanys que es dediquessin a l'agricultura i el pasturatge. Això va donar pas a la creació de regions veneçolanes, com l'actual Colònia Tovar el 1843, El Jarillo el 1890 i la Colònia agrícola de Turén a l'estat de Portuguesa el 1951.

Referències 

Immigració
Veneçuela
Bèlgica